Bíblia Catalana Interconfessional, versió de la Bíblia en català
 Biblioteca Central d'Igualada, biblioteca pública d'Igualada (Anoia)
 Banco de Crédito e Inversiones, banc de Xile
 Banca Commerciale Italiana, antic banc d'Itàlia
 Interfície Cervell-Ordinador (del nom en anglès Brain-Computer Interface), tecnologia que connecta l'activitat cerebral amb els ordinadors

 Banco Comercial e de Investimentos

 lletrejador BCI